Petrovaradin, ciutat i municipi a Sèrbia, part de l'aglomeració de Novi Sad
 Varaždin, capital del comtat de Varaždin (Varaždinska županija), al nord-oest de Croàcia